Mallinella scutata (Bosmans & van Hove), een spinnensoort.
 Mallinella scutata (Strand), een spinnensoort.